One Liberty Place é um dos arranha-céus mais altos do mundo, com 288 metros (945 ft). Edificado na cidade de Philadelphia, Estados Unidos, foi concluído em 1987 com 61 andares. Foi projetado por Helmut Jahn como parte do Liberty Place e atualmente é o 19º mais alto arranha-céu do país e o 2º mais alto de Filadélfia.

Ver também 
 Lista dos maiores arranha-céus dos Estados Unidos

Arranha-céus entre 250 e 299 metros
Arranha-céus hoteleiros dos Estados Unidos
Arranha-céus de Filadélfia (Pensilvânia)
Edifícios de escritórios de Filadélfia (Pensilvânia)